Nessos ist:

in der griechischen Mythologie der Name folgender Gestalten:
 Nessos (Kentaur), ein Kentaur
 Nessos (Sohn des Okeanos), ein Flussgott

weiters:
 Nessos-Amphora, Amphora des Nessos-Malers
 Nessos-Maler, Notname eines griechischen Vasenmalers
 Evangelos Nessos, Nachname des griechischen Fußballspielers
 Nessos (Spiel)

siehe auch Nessus